Sultanbeyli peut désigner :

 Sultanbeyli : l'un des 39 districts d'Istanbul, en Turquie ;
 Sultanbeyli : une station de la ligne M5 du métro d'Istanbul, en construction ;
 Sultanbeyli Belediyespor : une équipe de football du district de Sultanbeyli à Istanbul.

Homonymie de toponyme